Че́стер () — многозначное понятие.

Топоним

Населённые пункты 
 Честер — город на северо-западе Англии, главный город графства Чешир, в 25 км к юго-юго-востоку от Ливерпуля
 Честер — город в штате Арканзас, США.
 Честер — город в штате Пенсильвания, США.
 Честер — населённый пункт в округе Полк, штат Миннесота, США.
 Честер — населённый пункт в округе Уабаша, штат Миннесота, США.
  — тауншип в округе Логан, штат Иллинойс, США.
 Честер — населённый пункт на полуострове Честер, Новая Шотландия, Канада

Административно-территориальные единицы 
В США насчитывается 3 округа с названием Честер ():
 Честер — в штате Пенсильвания.
 Честер — в штате Теннесси.
 Честер — в штате Южная Каролина.

Носители фамилии 
 Честер, Ванесса Ли (род. 1984) — американская теле- и киноактриса.
 Честер, Джеймс (род. 1989) — английский футболист.
 Честер, Илан (Ченстохо́вски; род. 1952) — венесуэльский певец, музыкант, аранжировщик и композитор.
 Честер, Редж (1904—1977) — английский футболист.

Другое 
 Честер — замок в английском городе Честер, построенный в 1070 году.
 «Честер Сити» (до 1983 года «Честер») — футбольный клуб из одноимённого английского города, существовавший в 1885—2010 гг.
 «Честер» — футбольный клуб из одноимённого английского города, основанный в 2010 году.
 Честер — спортивное судно, применяемое в водном туризме, разновидность надувного плота.